Popiel kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Papilys, ort,

Polen 

 Popiel (ort i Polen), Lublins vojvodskap, Powiat bialski,

Personer 
 Popiel, legendär hertig av Polen
 Antoni Popiel (1865–1910), polsk skulptör
 Ignacy Popiel (1863–1941), polsk schackspelare
 Maurycy Popiel (född 1990), polsk skådespelare
 Poul Popiel (född 1943), dansk-kanadensisk ishockeyspelare och -tränare
 Stepan Popiel (född 1909), ukrainisk-polsk schackspelare

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar